Saint-Constant (Cantal), ancienne commune française du Cantal, aujourd'hui intégrée à Saint-Constant-Fournoulès
 Saint-Constant (Charente), ancienne commune française de la Charente, aujourd'hui intégrée à Saint-Projet-Saint-Constant

 Pour la ville du Québec (Canada), voir Saint-Constant